De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1990 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 10 juni 1990 op de Salzburgring nabij Salzburg, Oostenrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Oostenrijk
Sportevenement in Salzburg